Samspitze steht für folgende Berge (geordnet nach Höhe):

 Samspitze (Lechtaler Alpen) in Tirol
 Samspitze in den Sarntaler Alpen, siehe Kassianspitze in Südtirol
 Samspitze in den Schladminger Tauern, siehe Landawirseehütte im Land Salzburg